Çardak (türkisch: „Pergola“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

 Çardak (Akdağmadeni), ein Dorf im Landkreis Akdağmadeni, Provinz Yozgat
 Çardak (Çiftlik), ein Dorf im Landkreis Çiftlik, Provinz Niğde
 Çardak (Denizli), eine Kreisstadt und ein Landkreis in der Provinz Denizli
 Çardak (Dörtdivan), ein Dorf im Landkreis Dörtdivan, Provinz Bolu
 Çardak (Göksun), eine Kleinstadt im Landkreis Göksun, Provinz Kahramanmaraş
 Çardak (Kahta), ein Dorf im Landkreis Kâhta, Provinz Adıyaman
 Çardak (Lapseki), ein Dorf im Landkreis Lapseki, Provinz Çanakkale
 Çardak (Manavgat), ein Dorf im Landkreis Manavgat, Provinz Antalya
 Çardak (Mihalıçcık), ein Dorf im Landkreis Mihalıççık , Provinz Eskişehir
 Çardak (Nevşehir), ein Dorf im Landkreis Nevşehir, Provinz Nevşehir
 Çardak (Osmaniye), ein Stadtteil der Großstadt Osmaniye, Osmaniye
 Çardak (Pamukova), ein Dorf im Landkreis Pamukova, Provinz Sakarya
 Çardak (Saray), ein Dorf im Landkreis Saray, Provinz Van
 Çardak (Silvan) ein Dorf im Landkreis Silvan, Provinz Diyarbakır
 Çardak (Terme), ein Dorf im Landkreis Terme, Provinz Terme
 Çardak (Ulubey), ein Dorf im Landkreis Ulubey, Provinz Uşak
 Çardak (Yenişehir), ein Dorf im Landkreis Yenişehir, Provinz Bursa
 Çardak (Yeşilova), ein Dorf im Landkreis Yeşilova, Provinz Burdur

 Yukarı Çardak, ein Dorf im Landkreis Nizip, Provinz Gaziantep